

Сьвентослав — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвентослав — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвентослав — село в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвентослав — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства